La Cité de la Culture peut désigner :
 la Cité de la Culture de Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne ;
 la Cité de la Culture, à Tunis en Tunisie.